Název Lipový potok má více vodních toků:

 Lipový potok (přítok Hruštínky) – pravostranný přítok Hruštínky na Slovensku v okrese Námestovo
 Lipový potok (přítok Šitbořského potoka) – pravostranný přítok Šitbořského potoka v okrese Cheb
 Lipový potok (přítok Vltavy) – pravostranný přítok Vltavy v okrese Český Krumlov